Molekulska formula -{C16H16O7}- se može odnositi na:

 Austrokortirubin
 Barceloneinska kiselina A